Баузе — фамилия.
 Баузе, Роберт Петрович (1895—1938) — член Реввоенсовета армии Советской Латвии, редактор Красной газеты, старый большевик.
 Баузе, Фёдор Григорьевич (1752—1812) — юрист, историк права, коллекционер, член-корреспондент Петербургской академии наук, ректор Московского университета.

См.также 
 Бауза